Чемпионат Литвы по баскетболу 2013/2014 —являлся 23-й сезон Литовской женской баскетбольной лиги () — высшего женского баскетбольного дивизиона Литвы. Чемпионом во второй раз подряд стала вильнюсская команда «Кибиркштис-Вичи».

Регламент 
Турнир проводится в два этапа:

1. Регулярный сезон — 8 команд играют между собой 4 раза по круговой системе дома и на выезде с 18 октября 2013 года по 15 марта 2014 года.

2. Плей-офф — шесть команд образуют сетку с четвертьфинала, две лучшие команды регулярного сезона в первом раунде не участвуют.

Участники

Регулярный сезон

Плей-офф

ФИНАЛ

Итоговое положение 
 
  Судува 
  Фортуна  
 4. Хоптранс-Сиренос 
 5. Аистес-ЛСУ-Парадис  
 6. ЖБК Утена 
 7. Яуниейи Талентаи
 8. Рута-Юниверситетас

Лучшие 
По версии сайта Eurobasket.com

Символическая пятёрка турнира 
  Сэйкелли Дэниельс («ЖБК Утена»)
  Манте Кведеравичюте («Кибиркштис-ВИЧИ»)
  Корнелия Бальчюнайте («Хоптранс-Сиренос») 
  Софья Александравичюс («Кибиркштис-ВИЧИ»)
  Ивета Шалькауске («Судува»)

Лидеры сезона по средним показателям за игру

Примечания

Ссылки 

Соревнования по баскетболу в Литве
2013 год в баскетболе
2014 год в баскетболе
Спорт в Литве в 2013 году
Спорт в Литве в 2014 году